Johann Leu ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Leu (1808–1882), deutscher Präparator und Zoologe
 Johann Jacob Leu (auch Hans Jacob Leu; 1689–1768), Schweizer Enzyklopädist, Bankier und Politiker